Personen: 
 Manfred Hausmann, Duits schrijver
 Raoul Hausmann, Oostenrijks Dadaïstisch kunstenaar

Zie ook:
Hausman
Haussmann